Fossalta peut désigner:

 Fossalta di Piave, commune italienne de la ville métropolitaine de Venise dans la région Vénétie en Italie ;
 Fossalta di Portogruaro, commune italienne de la ville métropolitaine de Venise dans la région Vénétie en Italie ;